2. Fußball-Bundesliga 2013/2014 var den 40:e säsongen av 2. Fußball-Bundesliga, andradivisionen i den tyska fotbollsligan. Säsongen började den 19 juli 2013 och slutade den 11 maj 2014. Ligan vanns av 1. FC Köln, som tillsammans med SC Paderborn flyttades upp i Fußball-Bundesliga 2014/2015.

Deltagande lag 
Följande lag hade kvalificerat sig för 2. Bundesliga 2013/14:

 VfR Aalen
 FC Erzgebirge Aue 
 1. FC Union Berlin
 DSC Arminia Bielefeld (Nykomling från 3. Liga 2012/13)
 VfL Bochum 
 FC Energie Cottbus
 Dynamo Dresden
 Fortuna Düsseldorf (Nedflyttad från Bundesliga i fotboll 2012/2013, 17:e plats)
 FSV Frankfurt
 SpVgg Greuther Fürth (Nedflyttad från Bundesliga i fotboll 2012/2013, 18:e plats)
 FC Ingolstadt 04 
 1. FC Kaiserslautern
 Karlsruher SC
 1. FC Köln 
 TSV 1860 München
 SC Paderborn 07
SV Sandhausen 
 FC St. Pauli

Tabell

Referenser

Externa länkar 
 Bundesliga.de

2013 i Tyskland
2014 i Tyskland
2013/2014
Fotbollssäsongen 2013/2014